La sigla ASR puede referirse a:

 El control de tracción, por sus siglas en inglés de Anti-Slip Regulation
 La sigla de la Agrupación al Servicio de la República 
 El radar de apertura sintética, por sus siglas en inglés de Synthetic Aperture Radar
 Asr, oración árabe que recitan a la tarde los musulmanes practicantes 
 El Reconocimiento Automático del Habla, por sus siglas en inglés de Automatic Speech Recognition

Siglas